Домоткань — річка в Україні
 Домоткань — село, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район